Вен:

Топонимы
 Вен — шведский остров в Балтийском море, расположенный в проливе Эресунн, между Швецией и Данией.
 Вен — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Вен — кантон во Франции, в департаменте Верхние Альпы.

Персоналии
 Вен, Герман ван (род. 1945) — нидерландский писатель, поэт, композитор, скрипач, автор и исполнитель собственных песен, художник, общественный активист.
 Вен, Йерун ван (род. 1974) — голландский музыкант, бас-гитарист группы Within Temptation.
 Вен, Минг-На (также известна как Вэнь Минна; род. 1963) — американская актриса.
 Вен, Поль (1930—2022) — французский археолог и историк античности.
Вен, Стефан (род. 1970) — нидерландский хоккеист на траве, двукратный олимпийский чемпион 1996 и 2000 годов.
 Вен-Труа, Андре (род. 1942) — французский кардинал.
 Отто ван Веен (1556—1629) — фламандский художник, гравёр, книжный иллюстратор.

См. также 
 Венн